Fort Hill kan syfta på:

 Chitipa i Malawi
 Fort Hill (plantage), John C. Calhouns plantage i South Carolina i USA